Trans-Sahara Highway (fr. Route transsaharienne), trasa TAH2 () – droga międzynarodowa przebiegająca przez pustynię Saharyjską pomiędzy Algierem w Algierii i Lagos w Nigerii. Jest to jeden z najstarszych międzynarodowych projektów drogowych w Afryce proponowany od 1962 roku, a budowany od lat 70. XX wieku.

Trasa licząca około 4500 km przebiega przez Algierię (odcinek o długości ponad 2300 km), Niger (985 km) i Nigerię (1200 km). Niektóre odcinki drogi są w złym stanie technicznym.
Sześć krajów jest zaangażowanych w realizację tego projektu: Algieria, Mali, Niger, Nigeria, Czad i Tunezja. Do zakończenia projektu pozostał 223 km odcinek przebiegający przez Niger, jeden z najbiedniejszych krajów świata.

Przebieg trasy

Numeracja krajowa 
W ciągu trasy TAH2 znajdują się następujące drogi:

Uwagi

Przypisy 

Drogi
Geografia Algierii
Geografia Nigru
Geografia Nigerii
Obiekty transportowe w Algierii
Obiekty transportowe w Nigrze
Obiekty transportowe w Nigerii